Ладислав Кон (; , Угерске-Градиште, Чехословакия) — чешский хоккеист, нападающий. Чемпион Чехии 2011 года. С 1995 по 2003 год играл в НХЛ. Завершил карьеру в 2013 году.

Карьера 
Ладислав Кон сменил множество клубов в различных лигах за свою долгую карьеру, которая продолжалась 21 сезон (с 1992 по 2013 год). Его самым большим успехом в карьере является золотая медаль чемпиона чешской Экстралиги 2011 года в составе «Оцеларжи Тршинец». С 1995 по 2003 год играл в НХЛ, сменив 5 клубов. Также успел поиграть в России за московский ЦСКА и нижнекамский «Нефтехимик».

Достижения 

 Чемпион Чехии 2011

 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров 1993

Статистика 
 Чешская Экстралига — 172 игры, 129 очков (43+86)
 Чемпионат Чехословакии — 2 игры
 НХЛ — 188 игр, 42 очка (14+28)
 АХЛ — 372 игры, 324 очка (140+184)
 КХЛ/Российская суперлига — 120 игр, 63 очка (27+36)
 Чемпионат Финляндии — 284 игры, 210 очков (108+102)
 Чемпионат Швейцарии — 11 игр, 6 очков (1+5)
 Западная хоккейная лига — 149 игр, 177 очков (72+105)
 Сборная Чехии — 29 игр, 16 очков (7+9)
 Всего за карьеру — 1327 игр, 967 очков (412+555)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зала хоккейной славы
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки «Брэндон Уит Кингз»
Игроки «Свифт-Каррент Бронкос»
Игроки «Сент-Джон Флэймз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки «Филадельфия Фантомс»
Игроки ХК «Эспоо Блюз»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Амбри-Пиотта»
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Хоккеисты Чехословакии
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»